nagyító, optikai eszköz a kicsiny tárgyak látószögének megnövelésére
 Nagyító, újság, a fogyasztók lapja